Bartimeüs; een persoon uit het Nieuwe Testament.
 Bartiméus; een stichting voor ondersteuning aan blinden en slechtzienden.